Vogelinsel steht für:
 allgemein Inseln mit charakteristischen Vogelpopulationen, siehe Vogelinsel (Flurname)

dem Namen nach:
 Vogelinsel (Altmühlsee), Mittelfranken, Bayern, Deutschland, siehe Vogelfreistätte Flachwasser- und Inselzone im Altmühlsee
 Vogelinsel (Bodensee), Bayern, Deutschland
 Vogelinsel (Elfrather See), Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Vogelinsel (Hiddensee), Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Vogelinsel (Werdersee), Bremen, Deutschland 
 Vogelinsel (Neusiedler See), Burgenland, Österreich
 Vogelinsel (Bielersee), Kanton Bern, Schweiz
 Vogelinseln (Bodensee), Inselgruppe, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Bird Island und Avian Island (engl.), Île aux Oiseaux und Île des Pêcheurs (frz.), Isla de Aves (span.), Kuşadası (türk.), Torishima (jap.), Fugloy (fär.), Fugleø (dän.), Fugløya (norw.)
 Möweninsel, Pfaueninsel, Pinguininsel, Rabeninsel